Ladybird (coccinelle en anglais) est un nom propre qui peut désigner :

 Lady Bird Johnson (1912-2007) est une ancienne première dame des États-Unis et la veuve de Lyndon B. Johnson ;
 Ladybird est un film réalisé par Ken Loach sorti en 1994 ;
 Lady Bird est un film réalisé par Greta Gerwig sorti en 2017 ;
 Ladybird Ladybird est une comptine d'où le film de Ken Loach tire son titre ;
 Ladybird Books est une maison d'édition britannique ;
 Le lac Lady Bird est un lac sur le Colorado, situé dans le centre-ville d'Austin (Texas) ;
 Lady Bird est une composition jazz de Tadd Dameron.

Voir aussi 
 The Ladybirds

Homonymie de titre